Soubise hat mehrere Bedeutungen:

 Soubise ist eine französische Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Soubise (Grenada), Siedlung in Grenada
 Hôtel de Soubise, das Hôtel particulier der Soubise in Paris, heute Teil der Archives nationales de France
 Père Soubise ist eine mythische Person aus der compagnonnage (frz. für Wanderjahre)

Personen:
 Fürst von Soubise ist ein Adelstitel der Familie Rohan; zur Linie Soubise gehören vor allem:
 Benjamin de Rohan (1583–1642), Herzog von Frontenay, genannt „duc de Soubise“ 
 Anne de Rohan-Chabot, verheiratete Princesse de Soubise (genannt „Madame de Soubise“; 1648–1709), eine Mätresse Ludwigs XIV. 
 Armand I. Gaston Maximilien de Rohan-Soubise (1674–1749), Bischof von Straßburg
 Armand II. François Auguste de Rohan-Soubise (1717–1756), Bischof von Straßburg und Mitglied der Académie française
 Charles de Rohan, prince de Soubise (1715–1787), Marschall von Frankreich
 François de Rohan-Soubise (1630–1712), französischer Adliger und Militär
 Hercule Mériadec de Rohan-Soubise (1669–1749), französischer Aristokrat und Militär
 Julius Soubise (1754–1798), englischer Freigelassener und gesellschaftliche Persönlichkeit im 18. Jahrhundert